

Хада-Булак — село, Борзинський район, Забайкальський край
 Хада-Булак — селище, Олов'яннинський район, Забайкальський край

Див. також 
 Малий Хада-Булак
 Центральний Хада-Булак